A Autoridade Nacional da Proteção e Prevenção Social () é uma agência governamental sueca, subordinada ao Ministério da Justiça, e dirigida pelo Ministro do Interior.
Está vocacionada para ter responsabilidade e gerir os assuntos relacionados com a prevenção e proteção social em caso de acidentes e crises, assim como da defesa civil do país.
A sede da agência está localizada na cidade de Karlstad, na província da Värmland.
Conta com cerca de  funcionários.

Ver também
Agências Governamentais da Suécia
Ministério da Justiça

Ligações externas
Página oficial

Agências governamentais da Suécia
Karlstad